Optische Dichte bezeichnet zwei optische Phänomene:
 Extinktion (Optik), die Dämpfung der Lichtstärke von Licht, das durch ein Medium scheint
 die Höhe des Brechungsindex eines optischen Mediums, insbesondere einer Linse